Јохан III од Клева (10. новембар 1490 — 6. фебруар 1539) је био војвода од Клева. Био је син Јохана II од Клева и Матилде од Хесена.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1490.
Умрли 1539.